Apio bravo puede referirse a:
El nombre común de la planta Apium graveolens.
El nombre común de la planta Oenanthe crocata.